Хотинская битва:
 Хотинская битва (1509).
 Хотинская битва (1530).
 Хотинская битва (1621) — сражение между Речью Посполитой и Османской империей.
 Хотинская битва (1673) — сражение между Речью Посполитой и Османской империей.

См. также 
 Осада Хотина